Le sigle CDK peut signifier :
 CDK Technologies, un chantier naval à Port-la-Forêt, spécialisé dans les voiliers pour la course au large ;
 Chemistry Development Kit ;
 cycle de Krebs ;
  (en français, kinase dépendante des cyclines), une protéine impliquée dans la réparation de l'ADN ;
 .

Le code CDK peut faire référence :
 au , Floride, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports